Il singolare del torneo di tennis Pekao Open 1999, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Andreas Vinciguerra che ha battuto in finale Juan Antonio Marín 6-2, 6-4.

Teste di serie 

 Franco Squillari (quarti di finale)
 Arnaud Di Pasquale (semifinali)
 Alberto Martín (secondo turno)
 Guillermo Cañas (primo turno)

 Mariano Puerta (semifinali)
 Albert Portas (secondo turno)
 Juan Carlos Ferrero (primo turno)
 Juan Antonio Marín (finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Pekao Open 1999